George Gaines peut désigner :
  (1784-1873), un homme politique américain ;
 George Gaines (1933-1986), un chef décorateur américain.